Роман Рубанов:
 Рубанов, Роман Викторович (род. 1980) — российский общественный и политический деятель, директор ФБК (2014—2018).
 Рубанов, Роман Владимирович (род. 1982) — российский поэт.